Рубио Йовани Мендес Рубин (; род. 1 марта 1996, Бивертон, Орегон, США) — гватемальский и американский футболист, нападающий клуба «Реал Солт-Лейк» и сборной Гватемалы. Выступал в сборной США.

Клубная карьера 
Рубин начал карьеру в академии клуба «Портленд Тимберс», также тренируясь в IMG Soccer Academy. В 2012 году Рубио был признан лучшим молодым футболистом в США. В 2014 году он переехал в Нидерланды, где выступал за молодёжную команду «Утрехта». В марте Рубио подписал контракт с клубом на четыре года. 17 августа в матче против «Виллем II» он дебютировал в Эредивизи. 29 ноября 2014 года Рубин забил первый гол за «Утрехт» в матче против «НАК Бреда».

31 января 2017 года Рубин бесплатно перешёл в датский «Силькеборг», подписав шестимесячный контракт.

4 августа 2017 года Рубин подписал контракт с норвежским «Стабеком» до конца сезона 2017.

1 января 2018 года Рубин присоединился к мексиканской «Тихуане».

1 сентября 2020 года Рубин подписал контракт с клубом Чемпионшипа ЮСЛ «Сан-Диего Лойал» на оставшуюся часть сезона 2020. В дебютном матче за «СД Лойал», 9 сентября против «Лос-Анджелес Гэлакси II», он забил гол. 19 сентября в матче против «Финикс Райзинг» он оформил хет-трик, за что был назван игроком недели в Чемпионшипе ЮСЛ.

7 января 2021 года Рубин подписал контракт с клубом MLS «Реал Солт-Лейк». В MLS он дебютировал 24 апреля в матче стартового тура сезона 2021 против «Миннесоты Юнайтед», отдав две голевые передачи на Андерсона Хулио. 1 мая в матче против «Спортинга Канзас-Сити» он забил свои первые голы в MLS, сделав дубль.

Международная карьера 
В начале 2013 года в составе юношеской сборной США Рубин принял участие в юношеском чемпионате КОКАКАФ в Панаме. На турнире он сыграл в матчах против команд Гондураса, Гаити и Гватемалы.

В сентябре 2014 года он получил вызов в сборную США на товарищеский матч против сборной Чехии, но на поле так и не вышел. 14 ноября в поединке против сборной Колумбии Рубин дебютировал за национальную команду.

В 2015 году в составе молодёжной сборной США Рубио принял участие в молодёжном чемпионате мира в Новой Зеландии. На турнире он сыграл в матчах против команд Новой Зеландии, Мьянмы, Украины, Колумбии и Сербии. В поединках против колумбийцев и новозеландцев Рубин забил два гола.

Отец Рубио — мексиканец, а мать — гватемалка. 17 мая 2022 года Рубин получил одобрение ФИФА на смену футбольного гражданства с американского на гватемальское. За сборную Гватемалы он дебютировал 2 июня в матче Лиги наций КОНКАКАФ 2022/23 против сборной Французской Гвианы, выйдя на замену после перерыва между таймами вместо Луиса Мартинеса. 13 июня в матче Лиги наций против сборной Доминиканской Республики он забил свои первые голы за сборную Гватемалы, сделав дубль.

Достижения 
 Молодой футболист года в США — 2012

Статистика 
По состоянию на 9 мая 2016 года

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты США
Футболисты Гватемалы
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной США по футболу
Игроки сборной Гватемалы по футболу
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК «Йонг Утрехт»
Игроки ФК «Силькеборг»
Игроки ФК «Стабек»
Игроки ФК «Тихуана»
Игроки ФК «Дорадос де Синалоа»
Игроки ФК «Сан-Диего Лойал»
Игроки ФК «Реал Солт-Лейк»
Игроки ФК «Реал Монаркс»